Гнезди́лова — женская форма русской фамилии Гнездилов, и название населённых пунктов.

Известные носители 
 Гнездилова, Надежда (1929-1942) — советский пионер-герой, юная партизан Великой Отечественной войны.

Населённые пункты 
 Гнездилова — прежнее название деревни Гнездилово в Железногорском районе Курской области России.
 Гнездилова — прежнее название села Гнездилово в Знаменском районе Орловской области России.

См. также 
 Гнездилова Гора